CS2D (ранее Counter-Strike 2D) — компьютерная игра в жанре командного Top-Down шутера, бесплатный собственнический двухмерный клон популярной игры Counter-Strike компании Valve Software. Вышла через день после выпуска Counter-Strike: Condition Zero. Данная игра отличается от оригинала — она полностью переделана под 2D-измерение (вид сверху, новый геймплей). Начиная с версии 0.1.0.5, игра использует движок BlitzMax.

Описание геймплея 
Counter-Strike 2D — казуальная инди-игра, которая становится очень популярной среди любителей мини-игр Западной Европы.

Все версии игры были написаны на языке Blitz3D, и исходный код некоторых версий доступен на сайте разработчика. Однако ссылки на файлы с исходным кодом находятся на форуме Unreal Software. Никаких лицензий в коде не упоминается, лишь проставлен символ копирайта (©; юридически имеет только уведомительный характер).

Основная идея оригинальной игры не изменилась. Для неё также характерно противостояние двух основных команд — террористов (обозначаются сокращённо литерой Т, выделяются красным цветом) и контр-террористов (обозначаются сокращённо аббревиатурой СТ, выделяются синим цветом). За выполненные миссии или выигранные раунды игрокам команды-победителя начисляются деньги, которые могут быть потрачены на оружие, боеприпасы, бронежилеты, приборы ночного видения и т. д.

Как и в оригинальной Counter-Strike, в зависимости от типа игровой карты, задания могут быть в типах as (убийство/защита именитой персоны), cs (удержание/освобождение заложников), de (взрыв/обезвреживание бомбы), es (побег/преследование), кроме того разработчиками созданы режимы ctf (захват вражеского флага и защита флага своей команды; ), модификация "зомби" (заражение) и dom (доминирование), dm (deathmatch, «бой насмерть»). Для некоторых модификаций задания и типы карт могут различаться.

Разработка 
Несмотря на то, что игра разрабатывается с 2004 года, она периодически получает обновления. Так 22 ноября 2015 года игра официально вышла из стадии беты. В апреле 2017 «Counter-Strike 2D» игра была переименована в «CS2D» и с версии 1.0.0.3 новое название стало официальным. На данный момент (декабрь 2019) работа над обновлениями продолжается. 16 ноября CS2D стала доступна в Steam .

Настройка и установка выделенного сервера 

Несмотря на кажущуюся простоту механики игры, она построена почти на тех же алгоритмах и принципах, что и Counter-Strike, вследствие чего стала даже возможна установка выделенного сервера.

Примечания

Ссылки 
Тематические ресурсы:
 Unreal Software’s CS2D — официальный сайт игры Counter-Strike 2D.
 Unreal Software — официальный сайт разработчиков игры Counter-Strike 2D.
 Unreal Software Game Network — официальный сайт сети игровых серверов Counter-Strike 2D.
  — файловый архив в Unreal Software Game Network of Counter-Strike 2D.

Counter-Strike
Инди-игры
Шутеры от третьего лица
Игры, использующие язык Lua